Angerapp steht für:

 Landkreis Angerapp, bis 1938: Landkreis Darkehmen, Ostpreußischer Verwaltungsbezirk in der heutigen russischen Oblast Kaliningrad
 Angerapp (Ostpreußen), bis 1938 Darkehmen, zwischen 1938 und 1945 offizieller Name der Stadt Osjorsk (Kaliningrad), Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad in Russland
 Angerapp, historischer Name von Stullichen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Stulichy, Siedlung im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen
 Angerapp, 1938 bis 1945 Kleinangerapp, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen, seit 1945: Rapa (Polen), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen
 Forsthaus Angerapp, Wohnplatz im Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen, polnisch: Węgorapa Leśnictwo, jetzt: Węgorapa (Banie Mazurskie) im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Angerapp (Fluss), ein Fluss in Ostpreußen, heute im Norden Polens (Węgorapa) und in der russischen Oblast Kaliningrad (Angrapa)